Der Vancouver-Marathon (mit vollem Namen BMO Bank of Montreal Vancouver Marathon nach dem Hauptsponsor Bank of Montreal) ist der größte Marathon Kanadas und findet seit 1972 jährlich im Mai in Vancouver statt. Zum Programm gehört auch ein Halbmarathon.

Die Strecke beginnt auf der Plaza of Nations am BC Place Football-Stadion der British Columbia Lions. Sie führt zunächst am False Creek vorbei, danach durch Gastown und den Stanley Park und über die Burrard Street Bridge  nach Kitsilano. Dort wird eine Schleife durchlaufen, und über die Burrard Street Bridge geht es zum Ausgangspunkt der Strecke zurück.

Rekordsieger ist der Deutsche Ulrich Steidl, der das Rennen von 2000 bis 2004 fünfmal in Folge gewann.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:13:14 h, Garry Henry (AUS), 1980
 Frauen: 2:35:50 h, Claudia Camargo (ARG), 2007

Siegerliste 

Quellen: ARRS, AIMS

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Vancouver-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Vancouver-Marathon auf marathonguide.com (englisch) mit Läuferkommentaren

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Kanada
Marathon
Erstveranstaltung 1972